A Recuperação de humidade é uma propriedade química das fibra têxteis. Por serem higroscópicas, as fibras têxteis absorvem (consoante as condições a que estão submetidas) uma certa quantidade de água na sua estrutura.

A humidade é a percentagem de água que o material possui em relação ao seu peso húmido, o Teor de humidade é a percentagem de água que o material possui em relação ao seu peso seco até atingir o ponto de equilíbrio com a umidade relativa do ambiente.

a Recuperação de humidade é o teor de humidade de uma fibra sujeita às condições p.t.n. (Pressão e temperatura normal) e varia de fibra para fibra (Algodão 7.5%; Lã 18%). A taxa recuperação de humidade é usada obrigatoriamente nas transacções comerciais de fibras têxteis.

Propriedades químicas